Metamicrocotyla är ett släkte av plattmaskar. Metamicrocotyla ingår i familjen Microcotylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Metamicrocotyla